Ehemalige Bürgermeisterei steht für folgende Gebäude:

 Ehemalige Bürgermeisterei (Sprendlingen), Fachwerkhaus in Dreieich-Sprendlingen, Landkreis Offenbach, Hessen
 Ehemalige Bürgermeisterei (Hetzerath), Bau- und Kunstdenkmal in Hetzerath, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Ehemalige Bürgermeisterei (Wardt), historisches Gebäude in Xanten, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Alte Bürgermeisterei Sulingen